Welsbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Großwelsbach, Ortsteil von Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Kleinwelsbach, Gemeinde und Ort im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Welsbach (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gewässer:
 Welsbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr in Insul, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Welsbach (Dreisbach), rechter Zufluss des Dreisbachs vor Oechelhausen, Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen.
 Welsbach (Litzbach), rechter Zufluss des Litzbachs (zum Üßbach) nach der Gillenbeurenermühle, Ortsgemeinde Wollmerath, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Welsbach (Unstrut), linker Zufluss der Unstrut in Thamsbrück, Stadt Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Welsbach (Weil), linker Zufluss der Weil in Rod an der Weil, Gemeinde Weilrod, Hochtaunuskreis, Hessen

Gebäude:
 Schloss Welsbach, in der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Auer von Welsbach, Familienname
 Welschbach
 Welzbach